

Турниры 
Ниже приведён список международных турниров, которые прошли в 2021 году. Большинство из всех турниров были проведены в онлайне из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Примечания 

Годы в киберспорте